La guerre civile cambodgienne peut faire référence à :
la Guerre civile cambodgienne (1967-1975), qui opposa les Khmers rouges puis le FUNK au Royaume du Cambodge puis à la République khmère.
le Conflit cambodgien (1978-1999), qui opposa le Front national de libération du peuple khmer, les Khmers rouges et le FUNCINPEC aux troupes vietnamiennes et au régime pro-vietnamien de la République populaire du Kampuchéa.